«Клифтонвилл» () — североирландский полупрофессиональный футбольный клуб из города Белфаст. Старейший клуб Ирландии, который ведёт историю с 1879 года. Назван по имени северного района Белфаста, Клифтонвилла, где и была основана команда. С 1890 года клуб играет на стадионе «Солитьюд» (2530 зрителей).

Достижения 
 Премьер-лига
 Победитель (5): 1905/06, 1909/10, 1997/98, 2012/13, 2013/14
 Кубок Северной Ирландии
 Обладатель (8): 1882/83, 1887/88, 1896/97, 1899/1900, 1900/01, 1906/07, 1908/09, 1978/79
 Кубка лиги
 Обладатель (5): 2003/04, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16
 Суперкубок Северной Ирландии
 Обладатель (2): 1998, 2014
 Золотой кубок
 Обладатель (3): 1923, 1933, 1981
 Флудлит кубок
 Обладатель: 1996
 Трофей графства Антрим
 Обладатель (7): 1892, 1894, 1898, 1926, 1979, 1997, 2007
 Кубок Альгамбры
 Обладатель: 1922
 Благотворительный кубок Белфаста
 Обладатель (10): 1884, 1886, 1887, 1888, 1889, 1897, 1906, 1908, 1909, 1924
 Благотворительный трофей
 Обладатель: 1998

Выступления в еврокубках

Интересные факты 
 Основатель клуба Джон Маккриди Макалери в 1880 году стал также одним из основателей Ирландской Футбольной Ассоциации.
 В 1880-е годы «Клифтонвилл» выступал в розыгрыше Кубка Англии.

Ссылки 
 Официальный сайт клуба  

Футбольные клубы Белфаста